Molekulska formula -{C17H19NO}- se može odnositi na:

 3-Benzhidrilmorfolin
 Benzedron
 Difenilprolinol
 Nefopam